Надія Петрова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася у чвертьфіналі проти Єлени Янкович.

Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Татьяну Головін з рахунком 2–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix
2007